To co nas łączy – split zespołów Eye for an Eye i The Hunkies z 2005 roku
 To, co nas łączy – argentyński film z 2002 roku w reżyserii Adolfo Aristaraina